Concordia est une association fondée en France en 1950, dédiée à l’organisation de chantiers internationaux pour jeunes.

Historique 
Concordia fait partie du  aux côtés des associations Concordia belge et britannique, et de l’ allemande. Elle organise en France en 1955 36 chantiers de 3 semaines au cours desquels des volontaires internationaux âgés de 18 à 25 ans effectuent des fouilles ou des aménagements. Lors de ces séjours, les jeunes sont hébergées dans des foyers ou des familles d’accueil, et participent à des sorties culturelles.

Les travaux accomplis peuvent être de plusieurs types : balisage de sentier touristique, restauration de bâtiments, travaux dans des écoles, débroussaillage de sites patrimoniaux ou archéologiques, comme aux Aires ou à Présilly.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Association française fondée en 1950